Гре́бнево:

 Гребнево — усадьба, обширный архитектурно-парковый ансамбль в Щёлковском районе Московской области России.

Населённые пункты 
 Гребнево — деревня в Щёлковском районе Московской области России.
 Гребнево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области России.
 Гребнево — село в Старожиловском районе Рязанской области России.
 Гребнево — посёлок в Карсавском крае Латвии.

См. также 
 Гребнев
 Гребенево